Vincent Roux peut désigner : 
 Vincent Roux (1928-1981), un  peintre français ;
 Vincent Roux (né en 1972), un  journaliste et présentateur de télévision ;
 Vincent Roux (né en 1984), un ancien joueur français de rugby à XV et à sept.